Сияние може да се отнася до
 оптичното явление северно сияние
 радиоактивно сияние
 романа на Стивън Кинг „Сияние“
 филма на Стенли Кубрик „Сияние“